Джим Резерфорд Трофи () — приз, ежегодно вручаемый лучшему вратарю Хоккейной лиги Онтарио. Победителя выбирают тренеры и генеральные менеджеры клубов OHL голосованием. Победитель также номинируется на награду Лучший вратарь года CHL.

С 1988 по 2019 годы этот приз назывался Лучший вратарь года Хоккейной лиги Онтарио (OHL Goaltender of the Year). 19 мая 2020 года OHL представила трофей Джима Резерфорда в честь бывшего вратаря Джима Резерфорда. Резерфорд играл в OHL за «Гамильтон Ред Уингз» с 1967 по 1969 годы, а затем в НХЛ за «Детройт Ред Уингз», «Питсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Лос-Анджелес Кингз» с 1970 по 1983 годы. После своей игровой карьеры Резерфорд присоединился к «Уинсор Компьюуэйр Спитфайрз» в качестве генерального менеджера команды с 1984 по 1988 годы, выиграв Кубок Джей Росса Робертсона в сезоне 1987/1988. В 1990 году Резерфорд стал генеральным директором и президентом «Детройт Компьюуэйр Амбассадорс». В 1994 году Джим стал генеральным менеджером, президентом и миноритарным владельцем «Хартфорд Уэйлерс». Резерфорд оставался в клубе в качестве генерального менеджера, когда франшиза переехала и стала называться «Каролина Харрикейнз» в 1997 году. В 2006 году Резерфорд выиграл Кубок Стэнли с «Харрикейнз». Он оставался в клубе до 2014 года, прежде чем уйти в отставку и продать свои акции клуба, чтобы стать генеральным директором «Питсбург Пингвинз». Вместе с «Пингвинз» Резерфорд выиграл Кубок Стэнли ещё два раза, в 2016 и 2017 годах. Резерфорд был включён в Зал хоккейной славы в 2019 году.

Победители

Список победителей Джим Резерфорд Трофи 
Выделены вратари так же получавшие в этом сезоне трофей «Лучший вратарь года CHL».
 2021-22 Бретт Брошу, Лондон Найтс
 2020-21 Сезон был отменён из-за пандемии коронавируса
 2019-20 Нико Доус, Гелф Шторм

Список победителей Лучший вратарь года OHL 
Выделены вратари так же получавшие в этом сезоне трофей «Лучший вратарь года CHL».
 2018-19 Юкко-Пекка Луукконен, Садбери Вулвз
 2017-18 Майкл Дипьетро, Уинсор Спитфайрз
 2016-17 Майкл Макнайвен, Оуэн-Саунд Аттак
 2015-16 Маккензи Блэквуд, Барри Кольтс
 2014-15 Лукас Перессини, Кингстон Фронтенакс
 2013-14 Алекс Неделькович, Плимут Уэйлерз
 2012-13 Джордан Биннингтон, Оуэн-Саунд Аттак
 2011-12 Майкл Хузер, Лондон Найтс
 2010-11 Марк Висентин, Ниагара АйсДогс
 2009-10 Крис Карроцци, Миссиссога Сент-Майклз Мэйорз
 2008-09 Майк Мёрфи, Бельвиль Буллз
 2007-08 Майк Мёрфи, Бельвиль Буллз
 2006-07 Стив Мэйсон, Лондон Найтс
 2005-06 Адам Денни, Лондон Найтс
 2004-05 Майкл Узаш, Миссиссога АйсДогс
 2003-04 Пауло Колайаково, Барри Кольтс
 2002-03 Энди Киодо, Торонто Сент-Майклз Мэйорз
 2001-02 Рэй Эмери, Су-Сент-Мари Грейхаундз
 2000-01 Крэйг Андерсон, Гелф Шторм
 1999-00 Эндрю Рэйкрофт, Кингстон Фронтенакс
 1998-99 Брайан Финли, Барри Кольтс
 1997-98 Бухар Амидовски, Торонто Сент-Майклз Мэйорз
 1996-97 Зак Бирк, Питерборо Питс
 1995-96 Крэйг Хиллир, Оттава Сиксти Севенс
 1994-95 Тайлер Мосс, Кингстон Фронтенакс
 1993-94 Джэйми Сторр, Оуэн-Саунд Плэйтерз
 1992-93 Мэнни Легаси, Ниагара-Фолс Тандер
 1991-92 Майк Фаунтин, Ошава Дженералз
 1990-91 Майк Торчия, Китченер Рейнджерс
 1989-90 Джефф Файф, Бельвиль Буллз
 1988-89 Гус Моршаузер, Китченер Рейнджерс
 1987-88 Рик Табараччи, Корнуэлл Ройалз

См. также 
 Канадская хоккейная лига
 Лучший вратарь года CHL
 Жак Плант Мемориал Трофи (QMJHL)
 Дел Уилсон Трофи (WHL)

Примечания 

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады